{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Кубок мира
|-
|align = "center" | Лондон, Англия
|-
|align = "center" | осень 1980
|-
|align = "center" | New London Theatre
|-
| Призовой фонд — GB£ 31 555
|-
| Команда-победитель — £ 9 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — 
|-
| Финалист — 
|}

Кубок мира 1980 (, полное название 1980 State Express World Challenge Cup'') — профессиональный нерейтинговый командный снукерный турнир, который прошёл осенью 1980 года в Лондоне, Англия. Победителем стала команда Уэльса (предыдущий чемпион), обыгравшая в финале Канаду со счётом 8:5.

Примечательные факты 

 Впервые на этом турнире приняла участие сборная Ирландии. Она была представлена объединённой командой игроков из Республики Ирландия и Северной Ирландии. В таком же виде эта сборная участвовала в Кубке мира до конца 80-х.
 В финале сборная Канады лидировала со счётом 5:4, но в итоге проиграла 5:8.

Формат 

В турнире приняли участие шесть команд. Они были разделены на две группы. Каждая команда состояла из трёх игроков. Все матчи группового этапа состояли из 15 фреймов, каждый снукерист играл по пять фреймов за матч в сумме. Команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места, выходили в полуфинал. Все матчи стадии плей-офф проводились до 8 побед, т.е. доигрывание после того, как одна из команд уже достигла решающего преимущества, было необязательно (в отличие от групповой стадии).

Результаты 

 10:5  
 9:6  Сборная мира 
 Сборная мира 2:13  11:4 Вся Ирландия  8:7  Вся Ирландия 10:5 Группа A

'''Группа B

Ссылки 

 
 Общая информация о Кубке мира в архиве Криса Тёрнера 

Кубок мира (снукер)
1980 год в снукере